El apellido Stölzel puede hacer referencia a:
Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749), un compositor alemán del Barroco tardío.
Heinrich Stölzel (1777-1844), un trompista y constructor de instrumentos alemán.